Treponti  – località del comune di Adria
 Treponti  – località del comune di Rezzato 
 Treponti  – località del comune di Vigo di Cadore